Cette page présente une liste de joueurs du Rugby club toulonnais sélectionnés en équipe de France de rugby à XV.
 Jean-Luc Aqua (3 sélections en 1999)
 Marcel Baillette (17 sélections entre 1925 et 1932)
 Paul Barrère (2 sélections entre 1929 et 1931)
 Jérôme Bianchi (3 sélections entre 1984 et 1986)
 Firmin Bonnus (5 sélections en 1950)
 Michel Bonnus (5 sélections entre 1937 et 1940)
 Léon Bordenave (5 sélections en 1948 et 1949)
 Paul Boyer (1 sélection en 1935)
 Philibert Capitani (2 sélections en 1954)
 Christian Carrère (28 sélections entre 1966 et 1971)
 Jean Carrère (9 sélections entre 1956 et 1960)
 Jean Castets (3 sélections en 1923)
 Éric Champ (42 sélections entre 1985 et 1991)
 Eugène Chaud (3 sélections entre 1932 et 1935)
 Jean Danion (1 sélection en 1924)
 Pierre Danos (18 sélections entre 1954 et 1960)
 Gilles Delaigue (2 sélections en 1973)
 Yann Delaigue (17 sélections depuis 1994)
 Guillaume Delmotte (2 sélections en 1999)
 Marc de Rougemont (3 sélections entre 1994 et 1996)
 Alessio Galasso (2 sélections en 2000 et 2001)
 Jérôme Gallion (29 sélections entre 1978 et 1986)
 Arnaldo Gruarin (27 sélections entre 1964 et 1968)
 Alain Guilbert (15 sélections entre 1975 et 1979)
 Jules Hauc (5 sélections en 1928 et 1929)
 André Herrero (22 sélections entre 1963 et 1967)
 Bernard Herrero (2 sélections entre 1983 et 1986)
 Aubin Hueber (23 sélections entre 1990 et 2000)
 Pierre Jeanjean (1 sélection en 1948)
 Léon Loppy (1 sélection en 1993)
 Eric Melville (6 sélections en 1990 et 1991)
 Jacques Merquey (4 sélections entre 1937 et 1940)
 Basile Moraitis (2 sélections en 1969)
 René Namur (2 sélections en 1931)
 Jean-Charles Orso (15 sélections entre 1982 et 1988)
 Joseph Pascot (6 sélections entre 1922 et 1927)
 Michel Périé (3 sélections en 1996)
 Jean Prin-Clary (10 sélections entre 1945 et 1947)
 Henri Rancoule (27 sélections entre 1955 et 1962)
 Léopold Servole (7 sélections entre 1931 et 1935)

Rugby a XV, Liste des joueurs du Rugby club toulonnais selectionnes en equipe de France
Toulon
Liste des joueurs selectionnes en equipe de France